Алоян () — прізвище вірменського походження. Відомі носії:
 Алоян Арамаїс Никогосович — вірменський політик
 Алоян Михайло Суренович — російський професійний боксер